Johnny Illstrument (* 15. November 1988 in Waiblingen, bürgerlich Jonathan Kiunke) ist ein mehrfach ausgezeichneter deutscher Musikproduzent aus den Bereichen Hip-Hop und Popmusik.

Leben 
Johnny Illstrument wurde in Baden-Württemberg geboren und verbrachte seine Jugend in Deutschland und den USA. Seine Liebe zur Musik entdeckte er im Tonstudio seines Vaters, in welchem er die Grundlagen der Musikproduktion lernte. In den Jahren 2009 und 2010 konnte er erste Achtungserfolge durch Produktionen auf den Debütalben der HipHop Formation 257ers erzielen, wodurch das spätere Label der 257ers, Selfmade Records, auf Johnny aufmerksam wurde. 2012 unterschrieb er dort einen ersten Labelvertrag und produzierte fortan für die Musik der Künstler des Labels, unter anderem die zu der Zeit sehr erfolgreichen Kollegah und Favorite.

Diskografie

Auszeichnungen 
Johnny hat an der Produktion einiger der kommerziell erfolgreichsten deutschen HipHop Produktionen mitgearbeitet und hat dafür mehrere Gold- und Platinauszeichnungen erhalten.

Platin 
  Platin in Deutschland, Album Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3

Gold 
  Gold in Deutschland, Album Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 2
  Gold in Deutschland, Album KC Rebell – Fata Morgana
  Gold in Österreich, Album Nazar – Irreversibel
  Gold in Deutschland, Album Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3
  Gold in Österreich, Album Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3
  Gold in der Schweiz, Album Kollegah & Farid Bang – Jung, brutal, gutaussehend 3
  Gold in Deutschland, Single Kollegah & Farid Bang – Sturmmaske auf
  Gold in der Schweiz, Single Kollegah & Farid Bang – Sturmmaske auf
  Gold in Polen, Album Bonus RPK – Blokow Rezident
  Gold in Polen, Album Paluch – Nadciśnienie
  Gold in Polen, Album Kizo – Posejdon

Weblinks 
 Johnny Illstrument bei Discogs
 Producer Spotlight "Johnny Illstrument" bei Backspin
 Johnny Illstrument bei Universal Music Group
 Johnny Illstrument bei Instagram

Pseudonym
Hip-Hop-Produzent
Deutscher
Geboren 1988
Mann